Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Toruniu – przegląd plastyczny twórczości dziecięcej z całego świata, odbywający się od 1994 w Toruniu. 

Jest przeglądem twórczości graficznej dzieci z Polski i zagranicy. Organizatorem jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Przy Galerii działa także punkt informacji oraz salon sprzedaży UNICEF. Od 2002 roku towarzyszy mu konferencja i warsztaty plastyczne dla nauczycieli, opiekunów plastycznych oraz pracowników muzeów.

Na konkurs nadchodzą prace z kilkudziesięciu krajów świata leżących w obrębie sześciu kontynentów. Galeria ma ich już około 80 tysięcy.

Kryteria
W festiwalu mogą brać udział dzieci od 5 do 20 lat. Wydzielono pięć grup wiekowych: 5-8, 9-12, 13-15, 16-18 i 19-20 lat. Nagrody przyznaje Jury.
Pokonkursowa wystawa prezentowana jest każdego roku począwszy od maja, w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu i na stronach internetowych. Dzieciom przyznawane są dyplomy, medale i nagrody.

Termin nadsyłania prac z całego świata wyznaczono do 30 kwietnia każdego roku. Ogłoszenie  wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbywa się co roku, w maju.

Linki zewnętrzne 
 Szczegółowy opis Konsursu
 Zasady Konkursu

Festiwale i przeglądy w Toruniu